Spite steht für:

 eine ehemalige englische Hardcore-Punk-Band, siehe Spite (Hardcore-Punk-Band)
 eine US-amerikanische Deathcore-Band, siehe Spite (Deathcore-Band)
 eine ehemalige US-amerikanische Nu-Metal-Band, siehe Spite (Metal-Band)